Ewhurst kan syfta på:

 Ewhurst, East Sussex
 Ewhurst, Hampshire
 Ewhurst, Surrey